Lençol, tecido usado nas camas
Lençol, drible no futebol

Ou ainda:
Lençol freático
Rio Lençóis

Localidades

Lençóis

Desambiguação